

Religione 
 Pantocratore (Pantokrator), o Cosmocratore (Kosmokrator, o Cosmocrator) – appellativo (con il significato di "onnipotente") e tema iconografico che è stato riferito, in genere, a varie divinità, o a personalità particolari:
 Dioniso, Ermes e Ade in età ellenistica;
 Cristo Pantocratore
 Alessandro Magno, in una particolare simbologia iconografica dell'arte bizantina
 Federico II di Svevia, da Marquard von Ried (Adventus Augusti), Johanet d'Albusson, e da Terrisio d'Atina.
 Hitler (Herr der Welt), nella iconografia da mostrare nella progettata Große Halle

Altro 

 Monastero del Pantokrator, un monastero di Costantinopoli, ora moschea
 Pantokrator – monte dell'isola di Corfù
 Kosmokrator – album musicale del gruppo Spite Extreme Wing